Refugee peut signifier :
 Réfugié en anglais ;
 Refugee est un groupe rock progressif britannique ;
 Refugee est un film de Bollywood réalisé par J.P. Dutta, sorti le  ;
 Danish Refugee Council est une ONG humanitaire danoise.